Le Chant du Missouri peut désigner :

  (), film américain de Kurt Neumann sorti en 1936 ;
 Le Chant du Missouri (), film américain de Vincente Minnelli sorti en 1944.